Peyton List, une actrice américaine (1986 -).
 Peyton Roi List, une actrice américaine (1998 -).

Voir aussi  
 , une page d’homonymie.